Bucklin peut désigner :

Toponyme 

 Bucklin, une ville du comté de Ford au Kansas.
 Bucklin, une ville du comté de Linn, dans le Missouri.
 Bucklin Township, un ancien township, situé dans le comté de Linn, dans le Missouri.

Patronyme 
 , le premier maire de Louisville au Kentucky.

Voir aussi 
 , un mode de vote.